Глен () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Глен, Алан — шотландский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин 1967.
 Глен, Альфред Эдмундович (1858—1927) — российский виолончелист.
  (1929—1998) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландской лиги в составе клуба «Абердин» (1955).
  (1739—1814) — американский предприниматель, военный и политический деятель, член Палаты представителей (1793—1801).
  (род. 1990) — британский футболист, игрок Чемпионата Шотландии в составе клубов «Харт оф Мидлотиан» И «Росс Каунти».
  (род. 1998) — ямайский крикетчик, игрок клубов Карибской премьер-лиги.
  (1701—1777) — британский чиновник, губернатор провинции Южная Каролина (1743—1756).
  (1877—1950) — канадский политик, председатель Палаты общин (1940—1945).
  (1809—1895) — американский политик, мэр Атланты (1855—1856).
 Глен, Джон (род. 1932) — английский кинорежиссёр.
 Глен, Джон (ро. 1974) — британский политик, член Палаты общин (с 2010).
 Глен, Иэн (род. 1961) — шотландский актёр театра и кино.
 Глен, Корнелл (род. 1980) — тринидадский футболист, нападающий.
 Глен, Марла (род. 1960) — американская певица.
 Глен, Ника Николаевна (1928—2005) — российская переводчица.
 Глен, Николай фон (1841—1923) — российский землевладелец и архитектор.
 Глен, Пётр Петрович (1837—1876) — российский ботаник.
  (род. 1875) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Хиберниан» (1902).
  (род. 1953) — колумбийский инженер и политик, министр транспорта (2012—2014), министр торговли, промышленности и туризма (2014—2018).
  (1912—2004) — британский исследователь Арктики и разведчик, обладатель Медали покровителей Королевского географического общества (1940).
  (1903—1981) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Шемрок Роверс» (1923, 1925, 1927, 1932).
  (1836—1912) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин (1878—1887).
  (1881—1940) — новозеландская писательница.
  (1846—1922) — британский политик, член Палаты общин (1906—1910).
 Глен-Коутс, Томас (1878—1954) — британский яхтсмен.
  (1918—2014) — британская фехтовальщица, чемпионка Игр Британской империи и Содружества наций по фехтованию на рапирах (1950, 1954).

Населённые пункты 
 Австралия
 Глен-Эйра — район местного самоуправления в штате Виктория.
 Великобритания
 Глен-Мор — узкая долина на севере острова Великобритания.
 Ирландия
 Глен — небольшая деревня, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер)
 Глен — деревня, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер)
 США
 Глен— невключённая территория в округе Беверхэд, Монтана
 Глен — тауншип в округе Эйткин, Миннесота
 Глен-Коув — город на Лонг-Айленде, округ Нассо, штат Нью-Йорк, США.
 Глен-Ридж — муниципалитет, расположенный в округе Палм-Бич (штат Флорида, США).
 
 Глен-Сент-Мэри — муниципалитет, расположенный в округе Бэйкер (штат Флорида, США).
  Франция
 Глен — коммуна, находится в регионе Пикардия

Географический термин 
  — вид узкого оврага, характерного для Шотландии.

Другое 
 Глен оф Имаал терьер — порода собак, относящаяся к категории «Терьеры».

См. также 
 Гленн